Wilhelm Wohlgemuth ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Wohlgemuth (Maler) (1870–1942), deutscher Maler
 Wilhelm Wohlgemuth (Politiker) (1900–1978), deutscher Politiker (NSDAP)